Ivar Bremer Hauge er en norsk violinist, født i Larvik. Ivar Bremer Hauge er uddannet fra Hochschule für Musik Detmold i Tyskland under violinist Tibor Varga og fra Indiana University School of Music, USA, hvor han studerede i seks år ved violinist Josef Gingold. Ivar Bremer Hauge har som solist spillet over store dele af verden og har desuden siddet som 1. koncertmester i Helsingborg Symfoniorkester og siden 1982 som 3. koncertmester i Radiounderholdningsorkestret i Danmarks Radio, nu Danmarks Underholdningsorkester under chefdirigent Ádám Fischer.

Ivar Bremer Hauge var i mange år en del af Bellmania-kvartetten og fra 2019 den ene halvdel af Duo Cremona sammen med guitarist Jan Sommer. Ivar Bremer Hauge har siden 1980'erne undervist på Vesterlund Musikkursus, og dirigerer desuden en række orkestre i København og Nordsjælland.

Violinister fra Norge